Ольга Дмитрівна Юхим ( 27 травня 1982, м. Чортків, Тернопільська область) — українська журналістка, редакторка, фотохудожниця. Член НСЖУ (2008).

Життєпис 
Ольга Юхим народилася 27 травня 1982 року в місті Чортків Тернопільської області.

Закінчила філологічний факультет Тернопільського педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2002; нині — Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка). 

Працювала кореспондентом газети «Вільне життя» (2003—2008); від 2007 — редакторка всеукраїнського музичного журналу «Своя музика».

Доробок 
Автор численних публікацій у ЗМІ. 

Учасниця обласних, всеукраїнських та міжнародних фотовиставок.

Джерела 
 

Українські журналістки‎
Українські редактори
Редакторки
Українські фотографки
Члени НСЖУ
Уродженці Чорткова
Випускники Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка